Regierung Marián Čalfa steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik:

 Regierung Marián Čalfa I (10. Dezember 1989 – 27. Juni 1989)
 Regierung Marián Čalfa II (27. Juni 1989 – 2. Juli 1992)